Ця графічна хронологія є переважно хронологією ери утворення зір, але в ній також у загальних рисах окреслено примордіальну еру, а також, дещо детальніше, — еру виродження у випадку сценарію теплової смерті.

Масштаб становить  року. Наприклад, один мільйон років — це .

Див. також 

 Великий вибух
 Циклічна модель
 Дайсонівський вічний інтелект
 Остаточний антропний принцип
 Майбутнє Всесвіту, що розширюється
 Графічна хронологія від Великого вибуху до теплової смерті. Хронологія використовує подвійну логарифмічну шкалу.
 Графічна хронологія Великого вибуху
 Графічна хронологія Всесвіту. Хронологія використовує лінійний час.
 Теплова смерть
 Хронологія життя і Хронологія природи
 Список інших сценаріїв смерті Всесвіту
 1 E19 с і більше
 Друге начало термодинаміки
 Доля Всесвіту
 Останнє запитання — оповідання Айзека Азімова, яке розглядає проблему теплової смерті та те, яким чином цю подію можна повернути в протилежний бік.

Джерела 
 Еволюція зір та найважливіші закономірності у світі зір// Освіта (Астрономія), Процитовано 30 червня 2022 року

Посилання 

 Хронологія астрономії// Український астрономічний портал, Процитовано 30 червня 2022 року
 Астрономи змоделювали еволюцію нашої галактики// Урядовий кур'єр, 5 березня 2020 року, автор - Орест Горянський, Процитовано 30 червня 2022 року
 Звідки взялися усі найближчі молоді зірки: дослідження// 24-техно, 14 січня 2022 року, автор - Вячеслав Журба, Процитовано 30 червня 2022 року

Графічні хронології
Зоряна астрономія
Астрофізика
Всесвіт
Фізична космологія